Шведські хокейні ігри 2020 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 6—9 лютого 2020 року у Стокгольмі та Гельсінкі.

Підсумкова таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Результати  

 
Шведські хокейні ігри 
2020 у хокеї з шайбою
2020 у шведському спорті
Лютий 2020